Карл Теодор Вайгель (, 1892 — 1953) — немецкий историк, рунолог, исследователь символики народного искусства, сотрудник Аненербе, штурмбаннфюрер СС.

Биография

Ранние годы
Сын чиновника врачебного ведомства Отто Вайгеля. Изучал архитектуру в строительном училище в Зуле. Участвовал в движении "перелетных птиц".

В 1915 году ушел добровольцем на фронт. После Первой мировой войны вступил во Фрайкор и Стальной шлем. Учился на книготорговца в Хартенштайне. В 1921 г. открыл собственное издательство с книжным магазином в Бад-Гарцбурге. С 1930 г. редактировал местную газету.

Карьера при нацистах
В 1931 г. вступил в НСДАП (№ 587.696), в 1936 г. - в СС (№ 274.759). В 1934-1936 гг. — глава управления прессы гау Южный Ганновер-Брауншвейг. 

В 1936 году возглавил главный отдел по изучению символов Германского исследовательского общества. Много времени посвятил изучению домовых знаков фахверковых строений, не имея специального образования.

В 1937 г. начал работать в Аненербе. Первоначально был заведующим сектором изучения символов учебно-исследовательского отдела по письменам и символам Аненербе, затем стал руководителем отдела. Занимался изучением германского символизма, домовых знаков и рунологии. Представлял руническую традицию как сопротивление церкви и наследие древней германской языческой культуры.

После войны
После 1945 г. не публиковался. В 1945-1947 гг. был интернирован союзниками, затем освобожден.

Примечания

Сочинения
 Lebendige Vorzeit rechts und links der Landstraße, Berlin ,1934; Berlin, 1936; Berlin, 1942
 (совместно с Карлом Борхерсом) Goslar. Alte Wohnbauten und Sinnbilder, Goslar, 1935
 Quedlinburg, Heinrichs I. Stadt, Berlin 1936
 Runen und Sinnbilder, Berlin, 1937
 Landschaft und Sinnbilder. Eine Betrachtung zur Sinnbildfrage, 1938
 Germanisches Glaubensgut in Runen und Sinnbildern (= Deutsches Volkstum. Eine Schriftenreihe über Deutsche Volkskunde für die Schulungs- und Erziehungsarbeit der NSDAP), München: Hoheneichen-Verlag 1939
 Sinnbilder in Niedersachsen, Hildesheim, 1941
 Ritzzeichnungen in Dreschtennen des Schwarzwaldes, Heidelberg, 1942
 Beiträge zur Sinnbildforschung, Berlin 1943

Литература 
 Ulrich Nussbeck: Karl Theodor Weigel und das Göttinger Sinnbildarchiv. Eine Karriere im Dritten Reich. Göttingen 1993
 Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. 2. Auflage. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-596-16048-8.

Ссылки
 http://forschung.gnm.de/ressourcen/gd/runen/anlage02.pdf